Renegades může být:

 Renegades (album, Rage Against the Machine) – album skupiny Rage Against the Machine (2000)
 Renegades (album, Nicole Mitchell) – album flétnistky Nicole Mitchell (2009)
 Renegades (album, Feeder) – album skupiny Feeder (2010)